Seznam polkov z zaporedno številko 174.

Seznam 
 Pehotni
 174. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 174. strelski polk (ZSSR)
 174. pehotni polk (Wehrmacht)
 174. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 174. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 174. havbični artilerijski polk (ZSSR)

Glej tudi